Blackburne (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Joseph Blackburne, een Britse schaakspeler

Zie ook
 Blackburn (doorverwijspagfina)